Il singolare  del Thailand Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Gilles Simon era il campione uscente, ma non ha partecipato a questa edizione. Lo spagnolo Guillermo García López con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 si è aggiudicato questa edizione, superando in finale Jarkko Nieminen.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Rafael Nadal (semifinali)
  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Jürgen Melzer (quarti di finale)
  Ernests Gulbis (quarti di finale)

 Juan Martín del Potro (primo turno)
 Thiemo de Bakker (secondo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Michael Berrer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Thailand Open 2010
ATP World Tour 2010